Jean-Pierre Mérot (1848-1919), brasseur et homme politique français ;
 Julien-Louis Mérot (1876-1956), graveur français ;
 Pierre Mérot (1959- ), écrivain français.